Regering-Fillon I, Franse regering van 17 mei tot 18 juni 2007
Regering-Fillon II, Franse regering van 18 juni 2007 tot 14 november 2010
Regering-Fillon III, Franse regering van 14 november 2010 tot 15 mei 2012